Čierna může být:
 Čierna (okres Trebišov) – obec v okrese Trebišov na Slovensku
 Čierna nad Tisou – město v okrese Trebišov na Slovensku
 Malá Čierna – obec v okrese Žilina na Slovensku
 Veľká Čierna – obec v okrese Žilina na Slovensku